Микола Кисляков: 
 Кисляков Микола Андрійович (1901—1973) — радянський етнограф, історик.
 Кисляков Микола Іванович (1918—2004) — художник-живописець та ілюстратор, автор картини «Юнак Ломоносов на шляху до Москви» (1948).
 Кисляков Микола Михайлович (1861 — ?) — російський земський статистик.